Washington ist ein männlicher Vor- und Familienname:
 George Washington (1732–1799), erster Präsident der Vereinigten Staaten
 Washington (Name), männlicher Vorname und Familienname – weitere Namensträger siehe dort

Washington heißen folgende geographische Objekte:

Verwaltungseinheiten:
 Washington (Bundesstaat) im Nordwesten der Vereinigten Staaten
 Washington, D.C., Hauptstadt und Regierungssitz der Vereinigten Staaten an deren Ostküste
 Washington County – mehrere Verwaltungseinheiten
 Washington Parish – Parish im Nordosten von Louisiana
 Washington Township – mehrere Verwaltungseinheiten

Orte:
 Washington (Córdoba), Ort in Argentinien
 Washington (Tyne and Wear), Stadt im Nordosten Englands
 Washington (West Sussex), Gemeinde im District Horsham, West Sussex, Ort in England

in den Vereinigten Staaten:
 Washington (Arkansas)
 Washington (Connecticut)
 Washington (Georgia)
 Washington (Illinois)
 Washington (Indiana)
 Washington (Iowa)
 Washington (Kansas)
 Washington (Kentucky)
 Washington (Louisiana)
 Washington (Maine)
 Washington (Massachusetts)
 Washington (Michigan)
 Washington (Mississippi), im Adams County
 Washington (Missouri)
 Washington (Nebraska)
 Washington (New Hampshire)
 Washington (New Jersey)
 Washington (New York)
 Washington (North Carolina)
 Washington (Ohio), im Guernsey County
 Washington (Oklahoma)
 Washington (Pennsylvania)
 Washington (Utah)
 Washington (Vermont)
 Washington (Virginia)
 Washington (West Virginia)
 Washington (Wisconsin), im Door County
 Washington (Town, Door County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington (Town, Eau Claire County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington (Town, La Crosse County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington (Town, Sauk County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington (Town, Shawano County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington (Town, Vilas County), Town(ship) in Wisconsin
 Washington-on-the-Brazos, Ort in Texas
historisch:
 Washington-Territorium, Hoheitsgebiet im Nordwesten der Vereinigten Staaten
sowie:
 Washington Escarpment, Geländestufe im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Washington Island – mehrere Inseln
 Washington Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Washington Strait, Meerenge der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Kap Washington, Kap zwischen Borchgrevink- und Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Lake Washington, See in den USA
 Mount Washington – mehrere Berge

Washington, Weiteres:
 Boeing B-29 Washington, unter dieser Bezeichnung 1950 von den Amerikanern an die Briten übergebene Langstreckenbomber
 Washington (Schiff, 1837), Revenue Cutter der United States Navy
 Washington (Schiff, 1847), 1846 gebauter Raddampfer
 Washington (Schiff, 1873), ein Dampfschiff der Firma Baltischer Lloyd
 Washington (Schiff, 1933), Turbinenschiff der United States Lines
 Washington Auto-Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901)
 Washington Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1913)
 Washington Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1909–1912)
 Washington Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1924)
 Mount Washington (Band), norwegische Popband 

Siehe auch:
 Washington v. Glucksberg